Darvas József (18–19. század) pedagógus
Darvas József (1912–1973) író, politikus